Israel Smith (1759–1810) – amerykański polityk, gubernator, kongresmen i senator z Vermontu
 Israel A. Smith (1876–1958) – amerykański działacz religijny, prezydent-prorok Zreorganizowanego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich